Adam Hammill (* 1988), un footballeur anglais
 John Hammill (1875–1936), un politicien américain
 Peter Hammill (* 1948), compositeur musicien, auteur-compositeur britannique

 Henry Hammill Fowler (1908–2000), un homme politique américain

Voir aussi 
 Hamill
Patronyme anglais